Osoby o tym nazwisku:
 Eduard Oriol – hiszpański piłkarz
 Joan Oriol – hiszpański piłkarz
 Józef Oriol – katolicki duchowny

Zobacz też  

 Orel